Шо́нбург ():

 Дегенфельд-Шонбург, Август фон (1798—1876) — австрийский генерал-фельдцейхмейстер, военный министр.
 Дегенфельд-Шонбург, Фридрих Кристоф фон (Friedrich Christoph von Degenfeld-Schonburg; 1769—1848) — австрийский генерал.

См. также 
 Шомбург
 Шомберг

Примечания